

Presentación Previa 
No hay campeones defensores ya que se trata de la primera edición del torneo.

La pareja formada por Roman Borvanov y Artem Sitak, son los primeros campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Sergio Galdós y Guido Pella.

Cabeza de serie 

 Marcelo Demoliner /  João Souza (Primera ronda)
 'Roman Borvanov /  Artem Sitak (Campeones)

<li> Alejandro González /  Eduardo Schwank (Semifinales)
<li> Guilherme Clezar /  André Ghem (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Pablo-4 2013